Tractat de Bucarest (1812), que posà fi a la guerra russo-otomana.
 Tractat de Bucarest (1886), que posà fi a la guerra entre Sèrbia i Bulgària.
 Tractat de Bucarest (1913), que posà fi a la II Guerra Balcànica.
 Tractat de Bucarest (1916), signat entre Romania i la Triple Entente.
 Tractat de Bucarest (1918), signat entre Romania i les Potències Centrals.